Barenyi oder Barényi ist der Familienname folgender Personen:
 Arpád Barényi, österreichischer Techniker
 Béla Barényi (1907–1997), österreichischer Fahrzeugtechniker
 Friedrich Barényi († 1984), österreichischer Mathematiker
 Milan Barényi (* 1974), slowakischer Cyclocross-, Mountainbike- und Straßenradrennfahrer